Yves Deniaud ist der Name folgender Personen:

* Yves Deniaud (Schauspieler) (1901–1959), französischer Schauspieler und Comedian 
 Yves Deniaud (Politiker) (* 1946), französischer Politiker (UMP)